Esistono più comuni francesi con questo nome

La Pommeraye (Calvados)
La Pommeraye (Maine e Loira)